Tuli peut désigner :
 Tuli, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Tuli, une localité de Rhodésie du Sud ;
 Touli, une race de vaches d'Afrique australe ;
 Tuli, un film philippin d'Auraeus Solito.